FTE – skrót giełdowy na WGPW Fabryk Mebli Forte SA
 Flux Transfer Event